Казимир Чарторыйский:
 Чарторыйский, Казимир (1674—1741) — государственный деятель Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, князь на Клевани и Жукове.
 Чарторыйский, Казимир Флориан (1620—1674) — церковный и государственный деятель Речи Посполитой, секретарь королевский, каноник виленский, плоцкий и краковский, епископ познанский.
 См. также 
 Чарторыйский, Витольд Казимир (1876—1911) — польский коллекционер и библиофил, 1-й ординат Голухувский.
 Чарторыйский, Теодор Казимир (1704—1768) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой, пробст плоцкий, каноник краковский, аббат любинский, епископ познанский.